Oak Park ou Oaks Park est le nom de plusieurs lieux :

Aux États-Unis

Les villes de :
Oak Park (Californie)
Oak Park (Géorgie)
Oak Park (Illinois)
Oak Park (Michigan)
Oak Park (Minnesota)
Les stations du métro de Chicago :
 Oak Park (ligne bleue CTA)
 Oak Park (ligne verte CTA)

En Australie
Oak Park (Victoria)

Au Royaume-Uni
Oaks Park (Carshalton)